Johannes Schubert (ur. 4 kwietnia 1997) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhuette Aue, wicemistrz Niemiec w skokach narciarskich w drużynie z 2016.

Wielokrotny uczestnik Alpen Cup, gdzie jego największym osiągnięciem było zwycięstwo 17 grudnia 2016 w Seefeld. Również w tym roku wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie (w ramach 56. Turnieju Czterech Skoczni), jednak nie awansował do konkursu głównego.

W październiku 2016 w Oberhofie został wicemistrzem Niemiec w drużynie, reprezentując Saksonię wraz z Richardem Freitagiem, Martinem Hamannem i Julianem Hahnem.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997